Quinze navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Comet, d'après la comète :
 le , une galiote à bombes de 4 canons lancée en 1695 et capturée par les Français en 1706 ;
 le , une galiote à bombes de 14 canons en service de 1742 à 1759 ;
 le , un galère lancée en 1756 ;
 le , un brick-sloop de 10 canons lancé en 1758 ;
 le , un sloop de 10 canons acheté en 1777 ;
 le , le sloop Diligence converti en brûlot en 1779 ;
 le , un brûlot construit en 1783 et utilisé en 1800 ;
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1807 et revendu en 1815 ;
 le , le premier navire à vapeur de la Navy, lancé en 1822 ;
 le , un sloop de 18 canons lancé en 1828 ;
 le  est renommé HMS Comet en 1869 ;
 le , une canonnière de classe Ant lancée en 1870 ;
 le , un destroyer de  lancé en 1910 et coulé en 1918 ;
 le , un destroyer de classe C lancé en 1931 et cédé à la Marine royale canadienne en 1938 ;
 le , un destroyer de  en service de 1944 à 1962.

Comet